Гран-при Германии 2016 года (офиц. Formula 1 Großer Preis von Deutschland 2016) — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года, проходящая с 29 по 31 июля на автодроме «Хоккенхаймринг» на земле Баден-Вюртемберг в Германии. Этап вернулся на «Хоккенхаймринг» после перерыва в 2015 году, обусловленного финансовыми трудностями и невозможностью «Нюрбургринга» принять Гран-при.

Свободные заезды

Квалификация 

 Примечания
 1.  Нико Хюлькенберг получил штраф в одно место за некорректное распределение шин во время первой части квалификации.
 2.  Карлос Сайнс-младший оштрафован тремя местами на стартовой решётке за создание препятствия Фелипе Массе во время квалификации. 
 3.  Ромен Грожан получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме